Prospekt (von lateinisch prospectus ‚Aussicht‘) steht für:

 Bühnenprospekt, Teil des Bühnenbildes im Theater
 Prospekt (Ansicht), eine gezeichnete Stadtansicht
 Prospekt (Werbung), ein gedrucktes Werbeprodukt
 Prospekt (Orgel), das äußere Erscheinungsbild einer Pfeifenorgel
 in russischen Ortschaften die Avenue
 die schriftlichen Unterlagen zu Wertpapieren, siehe Wertpapierprospekt
 Prospekt (Band), englische Progressive-Metal-Band

Siehe auch:
 Prospect
 Prospektion